Балдия () — техсил расположенный в западной части пакистанского города Карачи, столицы провинции Синд.

Географическое положение 
Балдия граничит граничит с техсилами SITE и Оранги на востоке, с техсилом Кайамари на севере и западе, вдоль западной части техсила проходит кольцевая автодорога N-25 National Highway. Техсил Балдия состоит из 8 союзных советов.

Населения 
В 1998 году население техсила составляло более  человек.

Власть 
 Назим — Камран Ахтар
 Наиб назим — Захид Мехмуд
 Администратор — Атхер Сайид

Ссылки 
 Официальный сайт Карачи

Техсилы Карачи
Административные единицы, образованные в 2001 году
Появились в 2001 году в Пакистане